

События 
 Консулы: Гай Попиллий Ленат и Публий Элий Лиг (два плебея); проконсул: Марк Попиллий Ленат (в Лигурии); преторы: Гай Лициний Красс, Гай Меммий, Гней Сициний, Марк Юний Пенн, Спурий Клувий и Спурий Лукреций; пропреторы: Авл Атилий Серран (в Македонии), Гай Цицерей (на Сардинии) и Публий Фурий Фил (в Ближней Испании); плебейский эдил: Гней Октавий; народные трибуны: Квинт Марций Сцилла, Марк Лукреций и Марк Марций Сермон.
 Сношения Персея Македонского с иллирийскими и фракийскими племенами. В сенате с обвинениями против Персея выступил царь Пергама Эвмен II. Римские послы направились к Персею, который объявил, что желает заключить равноправный союз с Римом. Римляне объявили войну.
 172—168 — Третья Македонская война.
 На обратном пути Эвмен посетил Дельфы. Персей подослал к нему убийц. Эвмен был ранен, распространился слух о его смерти. Аттал женился на его вдове. Эвмен с Эгины вернулся в Пергам. Аттал вернул брату жену и престол.
 Сторону Персея приняли лишь четыре беотийских города. Пергам и Карфаген выставили вспомогательные отряды Риму.
 Преторы Гай Лициний Красс (городской претор), Гней Сициний (во второй раз) (судебные дела римских граждан с иностранцами), Гай Меммий (Сицилия), Спурий Клувий (Сардиния), Марк Юний Пенн (Ближняя Испания), Спурий Лукреций (Дальняя Испания).

Скончались 
 Квинт Фульвий Флакк — консул 179 до н. э.;
 Луций Эмилий Пап — сын консула 225 года до н. э. того же имени, претор в 205 до н. э. на Сицилии, квиндецемвир священнодействий.

См. также

Примечания